Блажевци се могу односити на:
 Блажевци (Теслић), насељено место у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Блажевци (Тешањ), насељено место у општини Тешањ, Федерација БиХ, БиХ
 Блажевци (Врбовско), насељено место у граду Врбовско, Приморско-горанска жупанија, Хрватска